Garín puede estar haciendo referencia a:

 Garín, localidad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.
 Estación Garín, estación ferroviaria de la localidad homónima.
 Garin es un personaje del juego Neopets.
 Garin es una comuna francesa de Alto Garona.

Apellido 
  Christian Garín, tenista chileno.
  Ernesto Garín, futbolista argentino.
  Felipe Garín Llombart, historiador español.
  Hermes Garín, obispo auxiliar de Canelones.